

Cucina 
 Pepsi-Cola – bevanda prodotta dalla PepsiCo

Sport 
 Pepsi Cola – squadra di ciclismo italiana
 Pepsi Cola-Alba Cucine – squadra di ciclismo italiana

Pagine correlate 
 Pepsi (disambigua)